Великобритания на зимних Олимпийских играх 2022 года была представлена 50 спортсменами в 6 видах спорта. Единственным видом спорта, где не были представлены британские спортсмены, стал хоккей с шайбой. В состав сборной вошёл 21 спортсмен ранее участвующий в Играх, при этом, для четырёх спортсменов Игры в Пекине стали четвёртыми в карьере.

Медали

Состав сборной 

  Бобслей
 Ник Глисон
 Грег Какетт
 Тейлор Лоуренс
 Брэд Холл
 Монтелл Дуглас
 Мика Макнилл

  Горнолыжный спорт
 Билли Мейджор
 Дейв Райдинг
 Чарли Гест
 Алекс Тилли

  Кёрлинг
 Бобби Лэмми
 Хэмми Макмиллан мл.
 Брюс Моуэт
 Грант Харди
 Росс Уайт
 Хейли Дафф
 Дженнифер Доддс
 Ив Мюрхед
 Вики Райт
 Мили Смит

  Конькобежный спорт
 Корнелиус Керстен
 Эллия Смединг

  Лыжные гонки
 Джеймс Клугнет
 Эндрю Масгрейв
 Эндрю Янг

  Санный спорт
 Руперт Штаудингер

  Скелетон
 Маркус Уайатт
 Мэтт Уэстон
 Лора Диз
 Броган Кроули

  Сноуборд
 Хув Найтингейл
 Шарлотта Бэнкс
 Кэти Ормерод

  Фигурное катание
 Льюис Гибсон
 Наташа Маккей
 Лайла Фир

  Фристайл
 Джеймс Вудс
 Олли Дэвис
 Гас Кенуорти
 Ллойд Уоллес
 Уилл Финели
 Зои Аткин
 Изабель Аткин
 Леони Геркен-Скофилд
 Макайла Геркен-Скофилд
 Кирсти Мьюр
 Кейти Саммерхейз

  Шорт-трек
 Найл Трейси
 Фаррелл Трейси
 Кэтрин Томсон

Результаты соревнований

Бобслей

Бобслей 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании рейтинга IBSF (англ. IBSF Ranking) по состоянию на 16 января 2022 года. По его результатам сборная Великобритании стала обладателем олимпийских квот в мужских и женских двойках, а также в мужских четвёрках. Состав на Игры был объявлен 20 января 2022 года.

Мужчины

Женщины

Скелетон 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании рейтинга IBSF (англ. IBSF Ranking) по состоянию на 16 января 2022 года. По его результатам сборная Великобритании стала обладателем четырёх квот (по две у мужчин и у женщин). 19 января 2022 года был объявлен состав на Игры.

Мужчины

Женщины

Кёрлинг

Мужчины 

Олимпийскую лицензию в мужском кёрлинге сборная Великобритании получила благодаря 2-му месту сборной Шотландии на чемпионате мира 2021 года.

Состав

Результаты
Время местное (UTC+8).

Сессия 2, 10 февраля, 14:05

Сессия 4, 11 февраля, 20:05

Сессия 7, 13 февраля, 20:05

Сессия 10, 15 февраля, 20:05

Сессия 12, 17 февраля, 20:05

Сессия 3, 11 февраля, 09:05

Сессия 6, 13 февраля, 09:05

Сессия 8, 14 февраля, 14:05

Сессия 11, 16 февраля, 14:05

 Полуфинал
17 февраля, 20:05Финал
19 февраля, 14:05

Итог: мужская сборная Великобритании по кёрлингу по итогам олимпийского турнира заняла -е место.

Женщины 

Олимпийскую лицензию в женском кёрлинге сборная Великобритании получила, заняв по результатам квалификационного турнира 1-е место.

Состав

Результаты
Время местное (UTC+8).

Сессия 1, 10 февраля, 09:05

Сессия 3, 11 февраля, 14:05

Сессия 6, 13 февраля, 14:05

Сессия 9, 15 февраля,14:05

Сессия 12, 17 февраля, 14:05

Сессия 2, 10 февраля, 20:05

Сессия 5, 12 февраля, 20:05

Сессия 8, 14 февраля, 20:05

Сессия 10, 16 февраля, 09:05

Итог:

Смешанные пары 

Олимпийскую лицензию в кёрлинге среди смешанных пар сборная Великобритании получила, благодаря 1-му месту сборной Шотландии на чемпионате мира 2021 года.

Состав

Результаты
Время местное (UTC+8).

Сессия 1, 2 февраля, 20:05

Сессия 4, 3 февраля, 20:05

Сессия 8, 5 февраля, 14:05

Сессия 10, 6 февраля, 09:05

Сессия 13, 7 февраля, 9:05

Сессия 2, 3 февраля, 09:05

Сессия 6, 4 февраля, 13:35

Сессия 9, 5 февраля, 20:05

Сессия 12, 6 февраля, 20:05

 Полуфинал

 Коньковые виды спорта 

  Конькобежный спорт 

Квалификация на Игры происходила по итогам первых четырёх этапов Кубка мира.. По их результатам был сформирован сводный квалификационный список, согласно которому сборная Великобритании стала обладателем олимпийских лицензий на дистанциях 1000 и 1500 метров среди мужчин. 4 февраля 2022 года было объявлено, что представителем Великобритании на Играх станет Корнелиус Керстен. Впервые с 1992 года представитель Великобритании выступит в соревнованиях в конькобежном спорте, когда на Олимпийских играх в Альбервилe принимал участие Крейг Макниколл. После перераспределения неиспользованных квот, стало известно, что в состав участников Игр вошла Эллиа Смединг на дистанциях 1000 и 1500 метров, а Крейг Макниколл получил ещё квоту на дистанции 500 метров. Эллиа Смединг стала первой конькобежкой от Великобритании на Играх за последние 42 года.

Мужчины
 Индивидуальные гонкиЖенщины
 Индивидуальные гонки'''

Фигурное катание 

Большинство олимпийских лицензий на Игры 2022 года были распределены по результатам выступления спортсменов в рамках чемпионата мира 2021 года. По его итогам сборная Великобритании смогла завоевать по одной квоте в женском одиночном катании и танцах на льду. 16 декабря 2021 года был объявлены представители страны на Играх.

Шорт-трек 

Квалификация на зимние Олимпийские игры в шорт-треке проходила по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022. По итогам этих турниров был сформирован олимпийский квалификационный лист, согласно которому сборная Великобритании получила возможность заявить на Играх 3 спортсмена (2 мужчин и 1 женщину).
 Мужчины

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 16 января 2022 года. При этом НОК для участия в Олимпийских играх мог выбрать только того спортсмена, который вошёл в топ-500 олимпийского рейтинга в своей дисциплине, и при этом имел определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. Страны, не имеющие участников в числе 500 сильнейших спортсменов, могли претендовать только на квоты категории B в технических дисциплинах. По итогам квалификационного отбора сборная Великобритании завоевала 4 олимпийских лицензий (по 2 у мужчин и женщин). 21 января 2022 года был объявлен состав на Игры.

Лыжные гонки 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 16 января 2022 года. Для получения олимпийской лицензии категории «A» спортсменам необходимо было набрать определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. При этом каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий «B», по которому они смогут принять участие в спринте и гонках на 10 км для женщин или 15 км для мужчин. По итогам квалификационного отбора сборная Великобритания завоевала 3 олимпийских лицензий в мужских соревнованиях. 21 января 2022 года был объявлен состав на Игры

 Мужчины
 Дистанционные гонки

 Спринт

Сноуборд 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 16 января 2021 года. По итогам квалификационного отбора сборная Великобритании завоевала 3 олимпийские лицензии. 21 января 2022 года был объявлен состав на Игры

Мужчины
 Сноуборд-кросс

Женщины
 Фристайл

 Сноуборд-кросс

Фристайл 

По сравнению с прошлыми Играми в программу были внесены изменения. Добавлены соревнования в биг-эйре среди мужчин и женщин, а также смешанные командные соревнования в акробатике. Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 16 января 2022 года. По итогам квалификационного отбора сборная Великобритании завоевала 11 олимпийских лицензий. 21 января 2022 года был объявлен состав на Игры

Мужчины
 Могул и акробатика

 Парк и пайп

 Ски-кросс

Женщины
 Могул и акробатика

 Парк и пайп

Санный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании рейтинга Кубка мира FIL по состоянию на 10 января 2022 года. По его результатам сборная Великобритании смогла завоевать одну квоту в мужчких одиночных санях. 14 января 2022 года был объявлен представитель на Играх.

 Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Великобритании на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года
 Национальный олимпийский комитет Великобритании

Великобритания
Спорт в Великобритании в 2022 году